Алахадзы () — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Гагрском районе Абхазии.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на станции не останавливались.

Остановочные пункты Абхазской железной дороги